Austrophaea är ett släkte av spindlar. 

Austrophaea ingår i familjen flinkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flinkspindlar
Austrophaea

fr:Austrophaea